Roost Records – etichetta discografica statunitense
 Jan Van der Roost – compositore belga
 Roost-Warendin – comune della Francia
 Roost – villaggio del Lussemburgo

Pagine correlate 
 The Roost